Svartgrundet (Kalix), een eiland in de Kalixarchipel
Svartgrundet (Luleå), een eiland in de Lulearchipel